Schemot (hebr. „Namen“) steht für:

 das 2. Buch Mose
 einen Leseabschnitt der Tora, siehe Schemot (Sidra)